Tiran steht für:

 Tiran, Insel im Roten Meer (Golf von Akaba)
 Tiran (Kampfpanzer), Kampfpanzer der israelischen Streitkräfte

Tiran ist der Familienname von:

 Itay Tiran (* 1980), israelischer Schauspieler und Regisseur